Zdislava – forma femminile del nome proprio di persona ceco Zdislav
Zdislava – comune della Repubblica Ceca nel distretto di Liberec
5275 Zdislava – asteroide areosecante